Чемпионат Москвы по футболу 1917 (весна) стал VIII первенством, организованным Московской футбольной лигой (МФЛ) и первым, проведенным весной.

Турнир носил название Кубок КФС - «Коломяги».

Чемпионом впервые стал «Сокольнический» КЛ.

Организация и проведение турнира 

В начале 1917 года на заседании комитета МФЛ было принято решение о розыгрыше официального весеннего первенства города (подобно проводимому Петроградской футбольной лигой). В качестве приза для будущего турнира был принят переданный клубом КФ «Сокольники» кубок, полученный им, в свою очередь, в качестве памятного приза в матче с петроградской командой «Коломяги» в мае 1916 года.

На заседании комитета лиги 20 марта был выработан регламент и календарь турнира: допускались все желающие клубы лиги, срок подачи заявок — до 8 апреля, система розыгрыша — кубковая, сроки — с 16 апреля по 14 мая (позднее финал решено было провести неделей раньше).

Всего в турнире участвовали 14 клубов всех классов:

Класс «А»

 «Замоскворецкий» КС
 «Сокольнический» КЛ
 «Новогиреево»
 КС «Орехово»
 КФ «Сокольники»
 «Физическое воспитание»

Класс «Б»

 
 СК «Замоскворечье»
 МКЛ
 «Унион»
 ОЛЛС

Члены-соревнователи

Ход турнира 
Турнир стартовал 16 апреля. Игры прошли по кубковой системе.

Команды были разбиты на пары прямой жеребьевкой без какого-либо разделения по классам.

Победу в турнире (единственную в первенствах Москвы в своей истории) одержал «Сокольнический» КЛ. Самым трудным стал для него матч первого круга с ЧШКС, в котором СКЛ уступал 2:4 еще за 15 минут до конца основного времени, но сумел перевести игру в овертайм, играть в котором соперники отказались. От «Новогиреево» в следующем круге такого подарка не последовало и здесь в овертайме пришлось забивать и выигрывать — 3:2 на 110 минуте. Полуфинал против другого представителя класса «Б» — ОЛЛС — был выигран достаточно уверенно, как и, к удивлению многих болельщиков, финал с фаворитом — действующим обладателем кубка Фульда «Замоскворецким» КС — 3:1.

Турнирная сетка

Матчи

Финал

Матч «Чемпион — Сборная» 
Вручение кубка состоялось во время традиционного матча победителя со сборной. В этот день в городе не ходили трамваи и это помешало явиться на игру некоторым игрокам сборной; их заменили игроки КФС, пришедшие на матч в качестве болельщиков. Сборная уверенно победила в «живой и интересной игре».

Галерея

Команды

Примечания

Литература

Ссылки 

 footballfacts.ru
 календарь игр 1917 (весна)
 «Календарь игръ осенняго сезона 1917 г.»
 cska-games.ru
 Материалы периодики 1917 года (в изложении): «Къ Спорту!», «Русскій спортъ», «Время», «Московские ведомости», «Раннее утро»

Футбольные соревнования в Москве
1917 год в футболе
1917 год в России